

Persone 
Cesare Camporesi – pittore e decoratore italiano (1869-1944)
Francesco Camporesi – architetto italiano (1747-1831)
Piero Camporesi – critico letterario e storico italiano (1926-1997)
Pietro Camporesi – canoista italiano (1987)
Violante Camporesi – soprano italiano (1785-1839)

Antropotoponimi 
camporesi – abitanti di Campora San Giovanni
camporesi – abitanti di Campora

Pagine correlate 
Camporese